Dražice kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Dražice (ort i Kroatien, Gorski kotar),

Tjeckien 

 Dražice (ort i Tjeckien), Södra Böhmen, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar